Moczarski ist der Familienname folgender Personen:

 Justin Moczarski (* 1998), deutscher Nordischer Kombinierer
 Kazimierz Moczarski (1907–1975), polnischer Journalist und Schriftsteller
 Norbert Moczarski (* 1953), deutscher Archivar und Historiker